Dormer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dormer († 2014), britischer Bridge-Experte und Sachbuchautor
 Geoffrey Dormer, 17. Baron Dormer (1920–2016), britischer Peer und Politiker (parteilos)
 James Charlemagne Dormer (1834–1893), britischer Generalleutnant
 Natalie Dormer (* 1982), britische Schauspielerin und Model
 Richard Dormer (* 1969), nordirischer Schauspieler